Eric Young peut désigner :
 Eric Young, égyptologue ;
 Eric Young (1967-), joueur de baseball américain ;
 Eric Young, Jr. (1985-), joueur de baseball américain, fils du précédent ;
 Eric Young (1960-), footballeur gallois ;
 Eric Young (1979-), catcheur canadien ;
 Eric Young (1989-), coureur cycliste américain.